Ле-Энгле́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ланвалле. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22082.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к западу от Парижа, в 45 км северо-западнее Ренна, в 55 км к востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 905 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 535 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 381 были экономически активными, 154 — неактивными (показатель активности — 71,2 %, в 1999 году было 72,0 %). Из 381 активных работали 348 человек (184 мужчины и 164 женщины), безработных было 33 (16 мужчин и 17 женщин). Среди 154 неактивных 41 человек были учениками или студентами, 59 — пенсионерами, 54 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор